Touring Club steht für:
 Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC)
 Touring-Club de France (TCF, 1890–1983)
 Touring Club Italiano (TCI)
 Touring Club Schweiz (TCS)
 Deutscher Touring-Club, ehemaliger deutscher Verein; von ihm bestehen heute lediglich die früheren Abteilungen:
 Deutsche Touring-Kajak-Club
 Deutscher Touring Yacht-Club

Siehe auch:
 Touring (Begriffsklärung)